Ромариу Мануэл Силва Баро (; родился 25 января 2000 года в Бисау, Гвинея-Бисау) — португальский футболист, полузащитник клуба «Порту», выступающий на правах аренды за клуб «Каза Пия».

Клубная карьера 
Баро — воспитанник клубов «Спортинг» и «Порту». Для получения игровой практики Ромариу начал выступать за дублирующий состав последнего. 21 января 2018 года в матче против «Ароки» он дебютировал в Сегунда лиге. 7 августа 2019 года в отборочном поединке Лиги чемпионов против российского «Краснодара» Рамариу дебютировал за основной состав. 17 августа в матче против «Витории Сетубал» он дебютировал в Сангриш лиге.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Порту B»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Каза Пия»